„Tragedies of Macedonia: A Record of Greek Victims of Bulgarian Outrages in Macedonia between 1897 and February 1903“ () е пропагандна гръцка книга, в която се изброяват гръцките (и гъркоманските) жертви, дадени срещу терористите и четите на ВМОРО в Македония. Издадена е във Великобритания с апел за подкрепа на гръцките претенции в Македония от страна на английското общество.

Общи статистики

Солунски вилает

Убийства в казите Солун, Сяр и Драма

Опити за убийства в казите Солун, Сяр и Драма

Битолски вилает

Убийства в казите Битоля и Костур

Опити за убийства в казите Битоля и Костур

Вижте също 
 Official Documents Concerning the Deplorable Condition of Affairs in Macedonia

Бележки 

Гръцка въоръжена пропаганда в Македония
Книги за Македония
Книги от 1903 година